Gabriel Falkenberg kan syfta på bland andra:

 Gabriel Falkenberg af Sandemar (1646–1714), svensk greve och ämbetsman
 Gabriel Henriksson Falkenberg (1658–1756), svensk friherre och ämbetsman
 Gabriel Falkenberg af Trystorp (1716–1782), svensk friherre och ämbetsman